Чисто англійське вбивство (роман) — детективний роман Сиріла Гейра.
 Чисто англійське вбивство (фільм)— радянський телевізійний фільм 1974 року.
 Чисто англійське вбивство (телесеріал) — британський телесеріал 1984—2010 років.

Багатозначні терміни